Натуральне число 1907
 1907 рік до нашої ери
 1907 рік нашої ери